Коллектив — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Судромское». Расположена на территории Важского заказника — особо охраняемой природной территории.

География 
Деревня расположена в 29 километрах на север от Вельска на федеральной автотрассе  «Холмогоры», на левом берегу реки Вага (приток Северной Двины).
 Часовой пояс

Население

Объекты культурного наследия 
 Стоянка «Коллектив» — Памятник археологии, недатированная стоянка древнего человека, расположена в 300 метрах к юго-востоку от деревни.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Судромское»